Cette page contient les pages d'homonymie de DRE et Dre

DRE peut désigner :
 directions régionales de l'équipement, d'anciens services déconcentrés du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer.
demande de remboursement électronique, liée au système de santé français SESAM-Vitale 

Dre peut désigner :
 Dr. Dre, un producteur, rappeur, compositeur, acteur, arrangeur musical, entrepreneur et ancien disc jockey américain.